Sundt ist der Familienname folgender Personen:

 Carl Sundt-Hansen (1841–1907), norwegisch-dänischer Genremaler der Düsseldorfer Schule
 Eilert Sundt (1817–1875), norwegischer Soziologe und Theologe
 Elise Sundt (1928–2005), österreichische Architektin
 Heinz Sundt (* 1947), österreichischer Manager
 Petter C. G. Sundt (1945–2007), norwegischer Reeder

Siehe auch:
 Sund